Kazmierczak oder Kaźmierczak ist der Familienname folgender Personen:

 Hilde Kazmierczak, lediger Name von Hilde Gröber (* 1931), deutsche Tischtennisspielerin
 Horst Kazmierczak, Geburtsname von Horst Kasner (1926–2011), deutscher evangelischer Theologe, Vater von Angela Merkel
 Ludger Kazmierczak (* 1969), deutscher Journalist, Hörfunk- und Fernsehkorrespondent
 Michael Kazmierczak (1898–1933), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Przemysław Kaźmierczak (* 1982), polnischer Fußballspieler